Lotnisko – dzielnica w granicach administracyjnych Grudziądza. Jej nazwa pochodzi od lotniska wojskowego przy ""Szkole Orląt"", które tutaj się znajdowało przed wybudowaniem bloków.

Położenie 
Dzielnica jest usytuowana w południowo-wschodniej części miasta, na wschód od ulicy Warszawskiej i na południe od Drogi Łąkowej. Lotnisko graniczy z Pastwiskiem, Lasem Komunalnym (zwanym również Lasem Rudnickim lub Miłolasem), Osiedlem Kawalerii Polskiej, Parkiem Miejskim, Śródmieściem i Tuszewem.

Podział administracyjny 
Dzielnica Lotnisko dzieli się na kilka części (osiedli): 

 Stare Lotnisko
 Abisynię (leżącą na terenie osiedla Stare Lotnisko)
 Lotnisko (zwane również Nowym Lotniskiem, założone w 1982 r.)
 Lotnisko Przemysłowe (leżące na terenie osiedla Nowe Lotnisko)

Ulice 
Warszawska, Budowlanych, Centrum Wyszkolenia Kawalerii (CWK), Polskich Skrzydeł, Miłoleśna, Ikara, Dywizjonu 303, Nauczycielska, Parkowa, Lotnicza, Stanisława Skarżyńskiego, gen. pil. Bolesława Stachonia, gen. pil. Józefa Kustronia (do 1990 ul. Związku Walki Młodych),

Zabudowa 
Przeważającą zabudowę na terenie dzielnicy stanowią bloki wielkopłytowe. Występują tutaj też kamienice w starej części osiedla oraz działki.

Komunikacja 
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowane z pozostałymi dzielnicami miasta. Przejeżdżają tędy autobusy linii 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, gminna G1 oraz linia nocna N.

Życie dzielnicy 
 Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
 Szkoła Podstawowa nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego
 Funkcjonuje tutaj kilka zakładów pracy, m.in. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A, Chłodnia Grudziądz, OPEC czy Wodociągi Miejskie.
 Supermarket Netto, Biedronka, POLOmarket, Stokrotka oraz sklep firmowy "Lemigo"

Przypisy 

Lotnisko